Australomimetus är ett släkte av spindlar. Australomimetus ingår i familjen kaparspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kaparspindlar
Australomimetus